8 × 50 mm R steht für:
 8 × 50 mm R Lebel, französische Gewehrpatrone
 8 × 50 mm R Mannlicher, österreichische Ordonnanzpatrone